Ряпина:

 Ряпина — город без муниципального статуса на юго-востоке Эстонии в уезде Пылвамаа.
 Ряпина — волость в Эстонии, в составе уезда Пылвамаа.